Felsegg ist der Familienname folgender Personen:

 Arco von Felsegg, deutscher Schriftsteller 
 Gertrud Felsegg (vor 1889–nach 1902), deutsche Theaterschauspielerin